Tagg ist der Familienname folgender Personen:

 Mary Tagg (1943–2022), britische Sprinterin; siehe Mary Green
 Mike Tagg (* 1946), englischer Leichtathlet
 Wulf Tagg (1839–1914), deutscher Reichsgerichtsrat